Västgöta nation kan syfta på flera olika studentnationer:

Västgöta nation, Uppsala – en nation vid Uppsala universitet
Västgöta nation, Dorpat – en nation vid Tartu universitet
Västgöta nation, Lund – en nation vid Lunds universitet
Västgöta nation, Göteborg – en nation vid Göteborgs universitet
Västgöta nation, Linköping – en nation vid Linköpings universitet

Se även 
Västgöta nations manskör